La Fugue d'Aria est le premier album de la série de bande dessinée Aria.

 Scénario et dessins : Michel Weyland 
 Couleurs  : Nadine Weyland

Synopsis 
Aria est engagée comme conseiller militaire auprès de Suryam pour redresser son armée. Une lourde tâche l'attend pour entrainer ces hommes à lutter contre l'armée de Galbec l'envahisseur. Mais pour se faire obéir des soldats qu'elle doit entrainer pour se battre, elle se cache sous une armure de guerre car c'est une femme.

Publication 
 Le Lombard ()  / 
 Dupuis (Repérages) ()  / 

Album d'Aria
Album de bande dessinée sorti en 1982